Prescott kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Prescott (Canada) in Ontario
Prescott (Engeland) in Gloucestershire
Prescott (Arizona), VS
Prescott (Arkansas), VS
Prescott (Iowa), VS
Prescott (Kansas), VS
Prescott (Michigan), VS
Prescott (Oregon), VS
Prescott (Washington), VS
Prescott (Wisconsin), VS